

Кайнарський сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Кайнарський сільський округ — адміністративна одиниця, Райимбецький район, Алматинська область
 Кайнарський сільський округ — адміністративна одиниця, Талгарський район, Алматинська область

Див. також 
 Аккайнарський сільський округ
 Беріккайнарський сільський округ
 Бескайнарський сільський округ
 Беткайнарський сільський округ
 Далакайнарський сільський округ
 Кайнарлинський сільський округ
 Кизилкайнарський сільський округ
 Коккайнарський сільський округ
 Колькайнарський сільський округ